Histoires de Bas-de-Cuir (Leatherstocking Tales) est un cycle en cinq romans de James Fenimore Cooper.
 La Légende de Bas-de-Cuir (Die Lederstrumpferzählungen) est une mini série télévisée.
 La Saga de Bas de cuir est une série BD en six albums de Georges Ramaïoli.